Финал Кубка УЕФА 1988 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 1987/88, 17-го сезона в истории Кубка УЕФА. Первый финальный матч состоялся 4 мая 1988 года, на стадионе «Саррия» в Барселоне. Ответный матч состоялся 18 мая 1988 года, на стадионе «Ульрих Хаберланд» в Леверкузене. В матче встретились испанский «Эспаньол» и немецкий «Байер 04».

Отчёты о матчах

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок УЕФА 1987/1988

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1988
Кубок УЕФА
Май 1988 года
Лига Европы УЕФА 1988
Лига Европы УЕФА 1988
Международные спортивные соревнования в Барселоне
Международные соревнования по футболу в Испании
Международные соревнования по футболу в Германии
Спорт в Леверкузене
Спорт в Германии в 1988 году
Спорт в Испании в 1988 году
События 4 мая
События 18 мая